Шаффхаузен, Шафгаузен:

 Шаффхаузен (Шафгаузен) — город в Швейцарии, столица кантона Шаффхаузен.
 Шаффхаузен — небольшой по площади немецкоязычный кантон на севере Швейцарии.
 «Шаффхаузен» — швейцарский футбольный клуб из одноимённого города.
 Шафгаузен — название немецкой колонии в Самарской губернии, Николаевского уезда, близ Волги в Российской империи.